A Taça CERS de 2003/04 foi a 24ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 6 de Dezembro de 2003, e finalizou a 1 de Maio de 2004.
O  Réus Deportiu venceu a Taça CERS pelo 2º ano consecutivo.

Equipas da Taça CERS 2003/04
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada a 6 e 13 de Dezembro

Fase Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

https://web.archive.org/web/20120119033010/http://cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_24.pdf

Taça CERS